Dalmacija, povijesna južna hrvatska regija
 Kraljevina Dalmacija u Austro-Ugarskoj
 Dalmacija (rimska provincija), rimska provincija
 Tema Dalmacija, bizantska upravna jedinica
 Slobodna Dalmacija, hrvatske novine